Svarta jorden kan avse:

 Svartjord – nästan helt svart jordmån med upp till en meter djupt humus
 Svart jord – de spår som långvarig bebyggelse lämnar i marken
 Svarta jorden, Björkö – cirka 7 hektar stora område av svart jord som under cirka 250 år från 750 till 1000 e.Kr var platsen för Birkas stadsliknande bebyggelse